Bard är ett efternamn, som finns i flera länder, däribland Sverige. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Bard 509
 Bardh 157
Tillsammans blir detta 666 personer. Namnet har använts som soldatnamn i Sverige.

Personer med efternamnet Bard eller Bardh

 Alexander Bard (född 1961), svensk debattör, författare, musikproducent
 Allen Bard (född 1933), amerikansk kemist
 Magnus Bard (född 1955), svensk illustratör
 Philip Bard (1898–1977), amerikansk psykolog
 Silvija Bardh (född 1925), svensk skådespelare
 Thomas R. Bard (1841–1915), amerikansk politiker, republikan, senator för Kalifornien

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn